Мелхиседек:

 Мелхиседек — царь Салимский, священник Всевышнего.
 Мельхиседек — апокриф.
 Мелхиседек (Аверченко) (1875—1930-е) — епископ Русской православной церкви, епископ Курганский.
 Мелхиседек (Артюхин) (род. 1962) — архимандрит Русской православной церкви.
 Мелхиседек (Значко-Яворский) (1716—1809) — архимандрит Русской православной церкви.
 Мелхиседек (Золотинский) (ок. 1788—1845) — епископ Русской православной церкви.
 Мелхиседек (Лебедев) (1927—2016) — епископ Русской православной церкви.
 Мелхиседек (Николин) (1870—1940-е) — до 1922 года епископ Каширский, викарий Тульской епархии, в обновленчестве — митрополит.
 Мелхиседек (Паевский) (1879—1931) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Енисейский и Красноярский.
 Мелхиседек (Плеска) (род. 1942) — епископ Православной Церкви в Америке.
 Мельхиседек (Сокольников) (1784—1853) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Ново-Иерусалимского монастыря.
 Мелхиседек (Хачидзе) (род. 1975) — епископ Грузинской Православной Церкви.
 Мелхиседек III (1872—1960) — епископ Грузинской православной церкви, Католикос-Патриарх всея Грузии.
 Мелхиседек (Цудерос) (1769—1823) — игумен греческого православного монастыря Превели на Крите, участник Греческой революции (1821—1829).